Берег москитов:
 «Берег москитов» — роман Пола Теру.
 «Берег москитов» — фильм 1986 года режиссёра Питера Уира.
 «Берег москитов» — телесериал 2021 года.

См. также 
 Берег Москитов